Хоккейные игры Oddset 2014 прошли с 1 мая по 4 мая в Стокгольме. Турнир являлся последним из четырёх этапов Еврохоккейтура в сезоне 2013/2014. Выставочный матч Финляндия — Россия прошёл в Хельсинки на Хартвалл Арене.

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие игроки

Символическая сборная 
 Пекка Ринне

 Юусо Хиетанен —  Антон Белов

 Виктор Тихонов —  Петри Контиола —  Оскар Моллер

Победитель Хоккейных игр Oddset

Ссылки 

 Сайт Шведского хоккейного союза

2014
2014 год в хоккее
Спорт в Швеции в 2014 году
Май 2014 года